The Point steht für:

 Die oft genauso genannte Kleinstadt in Nordirland finden Sie unter Warrenpoint

The Point ist der Name folgender Zeitungen und Zeitschriften:
 The Point (Gambia), gambische Tageszeitung

Siehe auch:
 Point